Fehling ist der Name einer Lübecker Familie. Mitglieder dieser Familie sind:

 Hermann Fehling (Chemiker) (1811–1885), Chemiker, nach ihm ist die Fehling-Probe benannt
 Johannes Fehling (1835–1893), Kaufmann, Konsul und Senator in Lübeck
 Hermann Wilhelm Fehling (1842–1907), Kaufmann und Konsul zu Lübeck
 Hermann Fehling (Mediziner) (1847–1925), deutscher Arzt (Gynäkologe)
 Emil Ferdinand Fehling (1847–1927), Bürgermeister von Lübeck
 Emanuel Fehling (1873–1932) (ältester Sohn von Emil Ferdinand) Jugendfreund und Briefpartner von Fanny zu Reventlow
 Ferdinand Fehling (1875–1945), deutscher Historiker
 Jürgen Fehling (1885–1968), (jüngerer Bruder von Emanuel) Schauspieler und Regisseur
 Detlev Fehling (1929–2008), deutscher klassischer Philologe
 Ilse Fehling (1896–1982), Enkelin von Hermann Wilhelm Fehling, Bauhaus-Schülerin, deutsche Bildhauerin, Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin
 August Wilhelm Fehling (1896–1964), deutscher Kurator

Anmerkungen

Literatur 
 Emil Ferdinand Fehling: Lübeckische Ratslinie. Lübeck 1925.
 Bernhard Eschenburg (Hrsg.): Nachrichten über die Familie Eschenburg in Lübeck. Dritte Folge. Lübecker Druck- und Verlagsgesellschaft MBH, Lübeck 1949
 Bettina Behr: Bühnenbildnerinnen : Eine Geschlechterperspektive auf Geschichte und Praxis der Bühnenbildkunst. transcript Verlag, Bielefeld 2013

 
Deutsche Familie
Sozialgeschichte (Lübeck)